

Cinema
Kiss – film del 1963 diretto da Andy Warhol
Kiss (Living Out Loud) – film del 1998 di Richard LaGravenese
Kiss – film del 2001 diretto da Julie Anne Wight

Letteratura 
Kiss – romanzo del 1992 di Ed McBain
Kiss – rivista di manga

Musica
Kiss – gruppo musicale statunitense
Kiss – album dei Kiss del 1974
Kiss – singolo di Prince del 1986, dall'album Parade
Kiss – album dei Bad Boys Blue del 1993
Kiss (When the Sun Don't Shine) – singolo dei Vengaboys del 1999
Kiss  – singolo di Mai Kuraki del 2003
Kiss – album dei L'Arc~en~Ciel del 2007
Kiss – album di Carly Rae Jepsen del 2012
Kiss – singolo delle Serebro del 2015
Kiss – singolo di Lil Peep del 2017

Persone
Antal Kiss – marciatore ungherese
Balázs Kiss – ex martellista ungherese
Balázs Kiss – lottatore ungherese
Béla Kiss – assassino seriale ungherese
Dániel Kiss – ostacolista ungherese
Ferenc Kiss – attore ungherese
Filip Kiss – calciatore slovacco
Gergely Kiss – pallanuotista ungherese
Géza Kiss – nuotatore ungherese
Gyula Kiss – calciatore ungherese
Imre Kiss – ex calciatore ungherese
István Kiss – ex pallanuotista ungherese
Josef Kiss – aviatore austro-ungarico
Katalin Kiss – ex schermitrice ungherese
László Kiss – astronomo ungherese
László Kiss – allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese
Mari Kiss – attrice e doppiatrice ungherese
Tamás Kiss – canoista ungherese
Tamás Kiss – calciatore ungherese nato nel 1979
Tamás Kiss – calciatore ungherese nato nel 2000
Tivadar Kiss – allenatore di calcio ungherese
Zoltán Kiss – ex calciatore ungherese

Scienza 
KiSS – acronimo di Kisekae Set System, sistema freeware per la creazione di bambole di carta virtuali
Elettrotreno Stadler KISS – famiglia di elettrotreni prodotti da Stadler
KISS – principio di origine informatica, poi diventato principio generale

Videogiochi 
KISS – casa di produzione di videogiochi giapponese fondata nel 1999

Pagine correlate 
Kisses
The Kiss